Frunză ist der Familienname folgender Personen:

 Sorin Frunză (* 1978), rumänischer Fußballspieler
 Victor Frunză (1935–2007), rumänischer Schriftsteller und Dissident
 Viorel Frunză (* 1979), moldauischer Fußballspieler

Frunză steht für:
 Frunză (Ocnița), Stadt im Rajon Ocnița in der Republik Moldau

Siehe auch:
 Frunse (Begriffsklärung), russifizierte Variante des Namens